Spring Grove (Illinois)
 Spring Grove (Indiana)
 Spring Grove (Londres)
 Spring Grove (Minnesota)
 Spring Grove (Pennsilvània)